Le mot patin possède plusieurs significations :
 patin à roulettes ;
 patin à glace ;
 patin de frein ;
 patin du ski ;
 patin, baiser avec la langue, dans le langage familier en France.

Aéronautique 
 Patin, barres horizontales recourbées fixes servant de train d'atterrissage à certains aéronefs.

Toponyme 
 Patin, une commune du Burkina Faso.

Patronyme 

 Guy Patin (1601-1672), médecin et épistolier français ;
 Madeleine Patin (1610-1682), sa femme, moraliste française ;
 Charles Patin (1633-1693), son fils, médecin et numismate français ;
 Charlotte-Catherine Patin (1667?-17?), leur petite-fille, critique d’art française ;
 Gabrielle-Charlotte Patin (1665-1751), leur petite-fille, numismate française ;
 Henri Patin (1793-1876) homme de lettres français ;
 Jacques Patin (vers 1540-1587), peintre et graveur français
 Marc Patin (1919-1944), un écrivain et poète français ;
 Mathias Patin (1974-), joueur de volley-ball français ;
 Maurice Patin (1895-1962), magistrat français ;
 Sylvie Patin (1951-), conservatrice du patrimoine française.

Homonymie de patronyme